Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Paul Jones''' :
 L' est un bateau à vapeur lancé en 1862 ;
 L' est un destroyer de classe Bainbridge lancé en 1900 ;
 L' est un destroyer de classe Clemson lancé en 1920.

Paul Jones